Stuhr (gemeente), gemeente in Duitsland
 Varrel (Stuhr), een plaats in de Duitse gemeente Stuhr
 Dreieck Stuhr, een trompetknooppunt in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Jerzy Stuhr, Pools acteur
 Kevin Stuhr Ellegaard, Deens keeper
 Maciej Stuhr, Pools film- en theater acteur, psycholoog, omroeper